«Западня для утки» () — чехословацкий детектив 1978 года режиссёра Карела Коваржа.

Сюжет 
Поздним вечером из-за неработающего сигнала дорожная инспекция останавливает такси. Водитель ведёт себя подозрительно. При досмотре в багажнике обнаружен труп, а при себе таксист имеет крупную сумму денег, которую он, по его словам, взял, чтобы ночью положить в Сберкассу. Устанавливается, что водитель — рецидивист с пятью судимостями, а труп в багажнике — туриста, гражданина Австрии. Расследованием убийства занимаются сотрудники Общественной безопасности майор Млинарж и его помощники, лейтенант Мюклингер и прапорщик Пекка. Они выясняют, что таксист регулярно возил туристов, интересующихся азартными играми, в подпольный игорный притон…

В ролях 
 Милан Сандхаус — майор Миллер
 Иржи Кодет — лейтенант Мюклингер
 Иван Выскочил — прапорщик Пекка
 Мирослав Мачачек — таксист Карел Коукал
 Яна Андресикова — официантка Рената Завеска
 Франтишек Немец — доктор Миллер, отец майора Миллера
 Петр Чепек — садовник Ладан Рихтер
 Бронислав Полочек — садовник Иво Рихтер
 Иржи Немечек — шеф Йонас
 Иржи Загайский — таксист Франтишек Квех
 Ян Теплы — таксист Ярослав Писецкий
 Йозеф Шебек — криминалист Штадлер
 Антонин Бртоун — инженер Кулич
 Иржина Крейчикова — секретарша Иржина Мотейлова
 Марта Элефтериаду — певица в телестудии, камео
 Иржи Адамец — режиссёр телевидения, камео
 Милада Ежкова — барменша Рихтерова
 Карел Говорка — официант
 Ярослав Кохак — картёжник Тони Ветвичка
 Ярослав Мареш — картёжник
 Милослав Штибих — картёжник
 Ярослав Томса — картёжник, внедрённый сотрудник ОБ

Фестивали и награды 
 1979 — 17-й фестиваль чешских и словацких фильмов в Градец Кралове — приз за операторскую работу, почётный диплом за режиссуру.

Ссылки 
 Past na kachnu // Filmovém přehledu

Фильмы Чехословакии 1978 года
Фильмы киностудии «Баррандов»
Детективные фильмы Чехословакии